Los baurioideos (Baurioidea) son una superfamilia de terocéfalos terápsidos. Incluye terocéfalos avanzados como Regisaurus y Bauria. La superfamilia fue nombrado por el paleontólogo sudafricano Robert Broom en 1911. Bauriamorpha, nombrado por DMS Watson y Alfred Romer en 1956, es un sinónimo de Bauriodea.

Muchos baurioideos estuvieron clasificados en el grupo llamado Scaloposauridae. Los escaloposaurios se caracterizan por su pequeño tamaño y una reducida barra postorbital (un hueso detrás de la órbita del ojo). La clasificación scaloposaurios ya no es reconocida como un taxón válido, ya que probablemente representa formas juveniles de muchos grupos de therocephalidos. La mayoría de scaloposaurios, incluyendo a Scaloposaurus y Regisaurus, ahora se clasifican dentro de Baurioidea.

Un gran número de terocéfalos que fueron clasificado como escaloposaurios se consideran ahora baurioideos basales. La clasificación de estas especies es muy incierta, ya que no ha habido ningún análisis filogenético integral de taxones de escaloposaurios. La validez de muchas de estas especies es cuestionable, ya que los estudios futuros pueden encontrar algunos como sinónimos.
A continuación se muestra una lista de estos taxones.:
 Ictidosuchoides
 Scaloposaurus
 Tetracynodon
 Zorillodontops
 Homodontosaurus
†Ictidodon
 Ictidosuchops
 Nanictidops
 Scaloporhinus
 Scaloposuchus
 Choerosaurus
 Ictidostoma
 Ictidosuchus
 Malasaurus
 Chlynovia
 Karenites
 Perplexisaurus
 Scalopodon
 Scalopodontes

Filogenia 
Cladograma mostrando las relaciones de Baurioidea según Sigurdsen et al. (2012):

Referencias

Enlaces externos
Bauroidea en la Paleobiology Database

Therocephalia